L'Integrated Resort Scheme est un programme mauricien visant à attirer dans le pays des étrangers disposant de hauts revenus en leur proposant d'y investir dans des villas de luxe où ils peuvent habiter. Lancée au début des années 2000, cette initiative connaît un grand succès à l'origine d'une importante urbanisation du littoral de l'île Maurice.

Liste non exhaustive
Albion Development
Anahita Mauritius
Belle Rivière
Tamarina
Villas Valriche

Références 

Géographie de Maurice
Économie à Maurice
Tourisme à Maurice
Environnement à Maurice